Сезон 2010/2011 е 16-ият сезон в историята на ПФК Литекс (Ловеч) в „А“ група. Освен в първенството на България по футбол, в турнира Купата на България, „оранжевите“ участват и в Шампионска лига като актуален шампион на България. От ръководството на Литекс заявяват за домакинските си срещи Градски стадион „Ловеч“, който се реконструира и модернизира съгласно изискванията и критериите за лицензиране на УЕФА.

Трофеи

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

<noinclude>

<noinclude>

Екипировка

Състав сезон 2010 – 11

Трансфери

„А“ футболна група

Купа на България

Шампионска лига 

Българският шампион Литекс започва участието си от втория предварителен кръг на Шампионската лига и ще играе с победителя от двойката Тре Фиори – Рудар Плевля. Първият мач на ловчанлии ще се играе на 13 или 14 юли в Ловеч, а реваншът е на 20 или 21 юли. За да влезе в групите на турнира, Литекс ще трябва да елиминира три съперника.

Втори предварителен кръг

Трети предварителен кръг

Лига Европа

Плейоф

Голмайстори 

<noinclude>

Заб.* Стадионът в Плевля няма лиценз за УЕФА и поради тази причина мачът се играе на националния стадион в Подгорица. Стадионът в Дебрецен няма лиценз за УЕФА и поради тази причина мачът се играе на градския стадион в Ниредхаза.

Програма 

<noinclude>

Голмайстори 
(Последно обновяване – 17.6.2011)

<noinclude>

Крайно класиране

Контроли 

<noinclude>

Лятна подготовка 
Лятната подготовка на отбора започва на 7 юни и ще се проведе на два етапа.
 Първи етап. От 7 до 20 юни и ще се проведе в Ловеч.
 Втори етап. От 21 юни до 5 юли и ще се проведе в Холандия, в базата „Златното лале“, намираща се до град Арнем. Освен традиционните занимания с топка са предвидени и четири контроли.

<noinclude>

Голмайстори 

<noinclude>

Зимна подготовка 
Зимната подготовка на отбора започва на 5 януари и ще протече на три етапа.

Сбор – 5 януари 2011
 Първи лагер 10 – 22 януари 2011 в Свиленград с предвидена една контрола
 Втори лагер 24 януари-4 февруари 2011 в Сандански с предвидени четири контроли
 Трети лагер 6 – 19 февруари 2011 в „Белек“ Анталия, Турция с предвидени четири контроли

<noinclude>

Бел.* Предвидената за 26 януари контрола с гръцкия Пансерайкос пропада и Литекс участва в тристранен блицтурнир с отборите на Лудогорец (Разград) и Септември (Симитли) по система „всеки срещу всеки“, като двубоите се провеждат един след друг, а времетраенето им е по едно полувреме – 45 минути.

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2010/11